Това е списъкът с епизоди на сериала „Династията на Тюдорите“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2007

Сезон 2: 2008

Сезон 3: 2009

Сезон 4: 2010 

Династията на Тюдорите